Francesco Caroleo – avvocato e politico italiano
Nunzio Caroleo – politico italiano